Lachnopterus är ett släkte av skalbaggar. Lachnopterus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Lachnopterus